Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2004 si concluse con la vittoria di Connecticut contro Georgia Tech.

Emeka Okafor di Connecticut fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

St. Louis Region

Atlanta Region

Phoenix Region

Tabellone

East Rutherford Regional

St. Louis Regional

Atlanta Regional

Phoenix Regional

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Jim Calhoun
Vice-allenatori: Tom Moore, George Blaney

Premi NCAA
Naismith College Player of the Year: Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
John R. Wooden Award: Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
Oscar Robertson Trophy: Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
Adolph Rupp Trophy: Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
NABC Player of the Year: Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
AP Player of the Year: Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
Pete Newell Big Man Award: Emeka Okafor, Connecticut Huskies
NABC Defensive Player of the Year: Emeka Okafor, Connecticut Huskies
Frances Pomeroy Naismith Award: Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
Most Outstanding Player: Emeka Okafor, Connecticut Huskies
NCAA All-Americans First Team:
 C - Emeka Okafor, Connecticut Huskies
 F - Lawrence Roberts, Mississippi St. Bulldogs
 F/G - Ryan Gomes, Providence Friars
 G - Jameer Nelson, St. Joseph's Hawks
 G - Andre Emmett, Texas Tech Raiders
NCAA All-Americans Second Team:
 G - Devin Harris, Wisconsin Badgers
 F/G - Julius Hodge, North Carolina St. Wolfpack
 F - Luke Jackson, Oregon Ducks
 G - Josh Childress, Stanford Cardinal
 G - Blake Stepp, Gonzaga Bulldogs
Naismith College Coach of the Year: Phil Martelli, St. Joseph's Hawks
Henry Iba Award: Phil Martelli, St. Joseph's Hawks
NABC Coach of the Year: Phil Martelli, St. Joseph's Hawks e Mike Montgomery, Stanford Cardinal
AP Coach of the Year: Phil Martelli, St. Joseph's Hawks
Chip Hilton Player of the Year Award: Emeka Okafor, Connecticut Huskies
Clair Bee Coach of the Year Award: Mike Krzyzewski, Duke Blue Devils
Legends of Coaching Award: Mike Montgomery, Stanford Cardinal

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Campionato di pallacanestro NCAA Division I